12. etape af Tour de France 2019 var et 209,5 km langt linjeløb, med start i Toulouse og mål i Bagnères-de-Bigorre den 18. juli 2019. Det var en bjergetape, og blev vundet af Simon Yates fra .

Etaperesultat

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

12